Хвошня — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хвошня — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Хвошня — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Хвошня — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Другое 
 Хвошня — погост в черте поселка Рунский Пеновского района Тверской области.
 Хвошня — река в Тверской области России, приток Вязьмы.
 Хвошня — озеро в Тверской области России.